Ollikainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1973), photographe et journaliste finlandais
 (née en 1982), cheffe d'orchestre finlandaise
 (né en 1977), homme politique finlandais
 (né en 1995), joueuse finlandaise de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois